Нотари () — итальянская фамилия.
  (1932—2006) — французский спортивный функционер, президент Международной бейсбольной федерации (1993—2006).
 Нотари, Луи (1879—1961) — монаскский общественный деятель, писатель, автор текста Гимна Монако, отец Роксаны Ноа-Нотари.
 Нотари, Терри (род. 1968) — американский актёр и каскадёр.
 Нотари, Умберто (1878—1950) — итальянский писатель-сатирик.
  (род. 1958) — монакский горнолыжник и политик, участник Олимпийских игр (1988), депутат Национального совета (с 2018).
  (? — 1652) — итальянский католический священник, епископ Лавелло (1644—1652).

  (1913—2004) — монакский политик, депутат Национального совета (1963—1983), дочь Луи Нотари.